Лас Тунитас има више значења:

 Лас Тунитас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тунитас, Лос Гудињо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тунитас (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику